Agrese může označovat:
 agrese – agresivní chování či jednání
 pasivní agrese
 agrese v mezinárodním právu: zločin proti míru – porušení mezinárodní práva či míru, napadení
 útočná válka – válka vedená bez oprávnění právem na sebeobranu nebo v rozporu s mezinárodními závazky
 zločin agrese
 Agrese 95

Související články 
 útok
 anexe

Externí odkazy